GCCS steht als Abkürzung für:

 Global Climate Certificate System
 Government Code and Cypher School, siehe Bletchley Park#Government Code and Cypher School

GCCS